Universitatea Wesleyan se poate referi la

 Universitatea Wesleyan din statul ,  sau la 
 Universitatea Wesleyan din statul , Statele Unite ale Americii

Nume proprii